Bürck ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Eberhardt-Bürck (1836–1914), deutsche Schriftstellerin
 August Bürck (1805–1880), deutscher Schriftsteller, Historiker und Übersetzer
 Harald Bürck (1938–2015), deutscher Jurist und Richter am Bundessozialgericht
 Marie Bayer-Bürck (1820–1910), deutsche Schauspielerin
 Paul Bürck (1878–1947), deutscher Maler, Grafiker und Textilgestalter
Siehe auch:
 Bürk